Долњи Лхота може бити:

 Долњи Лхота (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Долњи Лхота (Острава-град), насељено мјесто у округу Острава-град, Моравско-Шлески крај, Чешка Република